Die Denmark Super Series 2007 waren das neunte Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Es fand in Odense, Dänemark, vom 23. Oktober bis 28. Oktober 2007 statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Lee Chong Wei
  Chen Yu
  Bao Chunlai
  Chen Hong
  Peter Gade
  Chen Jin
  Sony Dwi Kuncoro

Qualifikation 
  Christian Lind Thomsen –  Carl Baxter: 21-18 / 21-15
  Michael Christensen –  Kashyap Parupalli: 21-5 / 21-15
  Peter Mikkelsen –  Chetan Anand: 21-15 / 21-18
  Pedro Yang –  Sune Gavnholt: 21-17 / 21-16
  Scott Evans –  John Moody: 21-15 / 19-21 / 21-16
  Anand Pawar –  Kaveh Mehrabi: 21-12 / 21-8
  Lee Hyun-il –  Jan Fröhlich: 21-8 / 21-12
  Taufiq Hidayat Akbar –  Kristian Midtgaard: 21-14 / 21-11
  Joachim Persson –  Petr Koukal: 14-21 / 23-21 / 22-20
  Jens-Kristian Leth –  Kasper Ipsen: 19-21 / 21-13 / 21-16
  Ville Lång –  Stephan Wojcikiewicz: 21-18 / 21-8
  Bobby Milroy –  Rune Ulsing: 11-21 / 21-17 / 11-3 ret.
  Jan Ø. Jørgensen –  Roman Spitko: 21-13 / 19-21 / 21-9
  Poompat Sapkulchananart –  Jeff Tho: 21-5 / 21-6
  Christian Lind Thomsen –  Michael Christensen: 21-10 / 21-14
  Peter Mikkelsen –  Pedro Yang: 21-11 / 21-13
  Scott Evans –  Anand Pawar: 21-16 / 21-17
  Lee Hyun-il –  Jacob Damgaard: 21-13 / 21-6
  Jens-Kristian Leth –  Kristian Nielsen: 21-16 / 21-17
  Ville Lång –  Bobby Milroy: 14-21 / 21-19 / 21-13
  Poompat Sapkulchananart –  Jan Ø. Jørgensen: 13-21 / 22-20 / 21-19
  Peter Mikkelsen –  Christian Lind Thomsen: 15-21 / 21-18 / 21-13
  Scott Evans –  Lee Hyun-il: 21-4 / 14-21 / 21-19
  Taufiq Hidayat Akbar –  Jens-Kristian Leth: 21-11 / 17-21 / 21-19
  Poompat Sapkulchananart –  Ville Lång: 21-18 / 21-7

Hauptrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhang Ning
  Xie Xingfang
  Zhu Lin
  Wang Chen
  Lu Lan
  Pi Hongyan
  Xu Huaiwen
  Yao Jie

Qualifikation 
  Jwala Gutta –  Maria Andersen: 21-14 / 21-16
  Simone Prutsch –  Karina Jørgensen: 19-21 / 21-17 / 21-15
  Linda Zechiri –  Rachel Hindley: 21-16 / 21-15
  Jun Jae-youn –  Christina Andersen: 21-10 / 21-9
  Shruti Kurien –  Mia Nielsen: 15-21 / 21-17 / 21-13
  Rachel van Cutsen –  Charmaine Reid: 18-21 / 22-20 / 23-21
  Kamila Augustyn –  Camilla Overgaard: 21-14 / 21-18
  Camilla Sørensen –  Ruth Kilkenny: 21-12 / 24-22
  Larisa Griga –  Nanna Brosolat Jensen: 21-16 / 21-9
  Solenn Pasturel –  Amalie Fangel: 23-21 / 21-18
  Ekaterina Ananina –  Agnese Allegrini: 21-14 / 21-16
  Anne Marie Pedersen –  Sophia Hansson: 21-15 / 18-21 / 21-12
  Elizabeth Cann –  Eva Lee: 21-16 / 21-17
  Lee Yun-hwa –  Emelie Fabbeke: 21-9 / 21-16
  Salakjit Ponsana –  Akvilė Stapušaitytė: 21-5 / 21-14
  Simone Prutsch –  Jwala Gutta: 21-15 / 22-20
  Linda Zechiri –  Sarah MacMaster: 21-12 / 21-12
  Jun Jae-youn –  Shruti Kurien: 21-10 / 21-5
  Rachel van Cutsen –  Kamila Augustyn: 21-12 / 21-17
  Camilla Sørensen –  Larisa Griga: 21-18 / 21-19
  Ekaterina Ananina –  Solenn Pasturel: 21-12 / 22-20
  Elizabeth Cann –  Anne Marie Pedersen: 21-12 / 21-16
  Lee Yun-hwa –  Salakjit Ponsana: 14-21 / 21-10 / 21-17
  Linda Zechiri –  Simone Prutsch: 23-21 / 21-17
  Jun Jae-youn –  Rachel van Cutsen: 21-11 / 21-12
  Ekaterina Ananina –  Camilla Sørensen: 22-24 / 21-13 / 21-9
  Lee Yun-hwa –  Elizabeth Cann: 22-20 / 21-7

Hauptrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen

Qualifikation  
  Robert Blair /  David Lindley –  Niklas Hoff /  Peter Mørk: 21-13 / 21-13
  Martin Bayer /  Michael Jensen –  Christian Skovgaard /  Christian Larsen: 9-21 / 21-18 / 12-12 ret.
  Jacob Chemnitz /  Mikkel Delbo Larsen –  Rasmus Bonde /  Kasper Faust Henriksen: 19-21 / 21-18 / 21-17
  Robert Blair /  David Lindley –  Ross Smith /  Glenn Warfe: 21-14 / 21-17
  Martin Kragh /  Tore Vilhelmsen –  Martin Bayer /  Michael Jensen: 18-21 / 21-18 / 21-15
  Jacob Chemnitz /  Mikkel Delbo Larsen –  Kasper Lehikoinen /  Salim Sameon: 21-10 / 21-10
  Rasmus Andersen /  Peter Steffensen –  Peter Zauner/  Roman Zirnwald: 21-9 / 21-11

Hauptrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Gao Ling / Huang Sui
  Zhao Tingting / Yu Yang
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota
  Jiang Yanmei / Li Yujia
  Gail Emms / Donna Kellogg

Qualifikation 
  Sara Runesten-Petersen /  Julie Houmann –  Emelie Fabbeke /  Sophia Hansson: 21-10 / 15-21 / 22-20
  Haw Chiou Hwee /  Lim Pek Siah –  Eva Lee /  Mesinee Mangkalakiri: 21-19 / 18-21 / 21-11
  Nitya Krishinda Maheswari /  Lita Nurlita –  Camilla Sørensen /  Line Damkjær Kruse: 21-14 / 23-21
  Shendy Puspa Irawati /  Meiliana Jauhari –  Helle Nielsen /  Marie Røpke: 21-17 / 21-13

Vorrunde 
  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty –  Zhang Yawen /  Wei Yili: 22-20 / 14-21 / 21-15
  Jwala Gutta /  Shruti Kurien –  Shendy Puspa Irawati /  Meiliana Jauhari: 21-9 / 21-11
  Zhao Tingting /  Yu Yang –  Christinna Pedersen /  Mie Schjøtt-Kristensen: 21-12 / 21-11
  Ekaterina Ananina /  Anastasia Russkikh –  Elodie Eymard /  Weny Rasidi: 21-11 / 21-14
  Lee Hyo-jung /  Lee Kyung-won –  Lena Frier Kristiansen /  Kamilla Rytter Juhl: 21-13 / 21-12
  Joanne Nicholas /  Natalie Munt –  Imogen Bankier /  Emma Mason: 21-17 / 21-11
  Kumiko Ogura /  Reiko Shiota –  Duanganong Aroonkesorn /  Kunchala Voravichitchaikul: 21-18 / 21-9
  Aki Akao /  Tomomi Matsuda –  Miyuki Maeda /  Satoko Suetsuna: 21-13 / 17-21 / 21-12
  Kamila Augustyn /  Nadieżda Zięba –  Fiona McKee /  Charmaine Reid: 21-19 / 21-11
  Gail Emms /  Donna Kellogg –  Carina Mette /  Birgit Overzier: 21-17 / 21-15
  Johanna Persson /  Elin Bergblom –  Haw Chiou Hwee /  Lim Pek Siah: 23-21 / 21-19
  Suzanne Rayappan /  Jenny Wallwork –  Endang Nursugianti /  Rani Mundiasti: 21-14 / 28-26
  Nitya Krishinda Maheswari /  Lita Nurlita –  Nicole Grether /  Juliane Schenk: 16-21 / 21-19 / 21-17
  Ha Jung-eun /  Kim Min-jung –  Jiang Yanmei /  Li Yujia: 21-8 / 14-21 / 21-13
  Vita Marissa /  Liliyana Natsir –  Sara Runesten-Petersen /  Julie Houmann: 21-14 / 21-13
  Yang Wei /  Zhang Jiewen –  Jo Novita /  Greysia Polii: 21-9 / 21-12
  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty –  Jwala Gutta /  Shruti Kurien: 22-20 / 21-19
  Zhao Tingting /  Yu Yang –  Ekaterina Ananina /  Anastasia Russkikh: 21-11 / 21-5
  Lee Hyo-jung /  Lee Kyung-won –  Joanne Nicholas /  Natalie Munt: 21-13 / 21-16
  Kumiko Ogura /  Reiko Shiota –  Aki Akao /  Tomomi Matsuda: 21-17 / 21-16
  Gail Emms /  Donna Kellogg –  Kamila Augustyn /  Nadieżda Zięba: 16-21 / 21-16 / 25-23
  Johanna Persson /  Elin Bergblom –  Suzanne Rayappan /  Jenny Wallwork: 21-13 / 21-17
  Ha Jung-eun /  Kim Min-jung –  Nitya Krishinda Maheswari /  Lita Nurlita: 18-21 / 21-15 / 21-18
  Yang Wei /  Zhang Jiewen –  Vita Marissa /  Liliyana Natsir: 21-14 / 21-10

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Flandy Limpele / Vita Marissa
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Anthony Clark / Donna Kellogg
  He Hanbin / Yu Yang
  Xu Chen / Zhao Tingting

Qualifikation  
  Peter Steffensen /  Sara Runesten-Petersen –  Chris Langridge /  Joanne Nicholas: 21-12 / 21-11
  Anders Kristiansen /  Lena Frier Kristiansen –  Jonas Glyager Jensen /  Julie Houmann: 21-18 / 21-13
  Robert Blair /  Imogen Bankier –  Craig Cooper /  Renee Flavell: 21-10 / 21-16
  Robert Adcock /  Emma Mason –  Michael Fuchs /  Carina Mette: 21-10 / 21-19
  Jacob Chemnitz /  Marie Røpke –  Patapol Ngernsrisuk /  Duanganong Aroonkesorn: 21-15 / 21-14
  Rasmus Bonde /  Christinna Pedersen –  Peter Mørk /  Amalie Fangel: 21-9 / 21-15
  Lee Jae-jin /  Hwang Yu-mi –  Mikkel Delbo Larsen /  Mie Schjøtt-Kristensen: 21-19 / 21-13
  Evgeniy Dremin /  Anastasia Russkikh –  Tadashi Ohtsuka /  Satoko Suetsuna: 23-21 / 21-12
  Anders Kristiansen /  Lena Frier Kristiansen –  Peter Steffensen /  Sara Runesten-Petersen: 10-21 / 21-19 / 21-18
  Robert Blair /  Imogen Bankier –  Robert Adcock /  Emma Mason: 21-10 / 21-19
  Rasmus Bonde /  Christinna Pedersen –  Jacob Chemnitz /  Marie Røpke: 21-12 / 21-18
  Lee Jae-jin /  Hwang Yu-mi –  Evgeniy Dremin /  Anastasia Russkikh: 21-19 / 13-21 / 21-14

Vorrunde  
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam –  Nova Widianto /  Liliyana Natsir: 21-17 / 21-19
  Robert Blair /  Imogen Bankier –  Michał Łogosz /  Natalie Munt: 21-18 / 24-22
  Anthony Clark /  Donna Kellogg –  Howard Bach /  Eva Lee: 21-9 / 21-6
  Lee Jae-jin /  Hwang Yu-mi –  Devin Lahardi Fitriawan /  Lita Nurlita: 21-17 / 21-15
  Nathan Robertson /  Gail Emms –  Hendri Kurniawan Saputra /  Li Yujia: 21-16 / 21-18
  Robin Middleton /  Liza Parker –  Tim Dettmann /  Annekatrin Lillie: 21-18 / 21-19
  Jens Eriksen /  Helle Nielsen –  Xu Chen /  Zhao Tingting: 21-13 / 21-18
  Yoo Yeon-seong /  Kim Min-jung –  Svetoslav Stoyanov /  Elodie Eymard: 22-20 / 21-17
  Kristof Hopp /  Birgit Overzier –  Keita Masuda /  Miyuki Maeda: 21-14 / 21-17
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl –  Han Sang-hoon /  Lee Hyo-jung: 22-20 / 23-21
  Hendra Wijaya /  Jiang Yanmei –  David Lindley /  Suzanne Rayappan: 21-12 / 21-15
  Xie Zhongbo /  Zhang Yawen –  Joachim Fischer Nielsen /  Britta Andersen: 21-8 / 22-20
  Robert Mateusiak /  Nadieżda Zięba –  Kennevic Asuncion /  Kennie Asuncion: 21-12 / 21-8
  He Hanbin /  Yu Yang –  Anders Kristiansen /  Lena Frier Kristiansen: 21-14 / 21-17
  Ingo Kindervater /  Kathrin Piotrowski –  Kristian Roebuck /  Jenny Wallwork: 21-23 / 21-18 / 21-9
  Flandy Limpele /  Vita Marissa –  Rasmus Bonde /  Christinna Pedersen: 21-19 / 19-21 / 22-20
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam –  Robert Blair /  Imogen Bankier: 17-21 / 21-17 / 21-16
  Anthony Clark /  Donna Kellogg –  Lee Jae-jin /  Hwang Yu-mi: 22-20 / 16-21 / 21-19
  Nathan Robertson /  Gail Emms –  Robin Middleton /  Liza Parker: 21-12 / 21-16
  Jens Eriksen /  Helle Nielsen –  Yoo Yeon-seong /  Kim Min-jung: 21-11 / 21-11
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl –  Kristof Hopp /  Birgit Overzier: 21-18 / 21-16
  Xie Zhongbo /  Zhang Yawen –  Hendra Wijaya /  Jiang Yanmei: 21-6 / 21-16
  He Hanbin /  Yu Yang –  Robert Mateusiak /  Nadieżda Zięba: 19-21 / 21-16 / 24-22
  Flandy Limpele /  Vita Marissa –  Ingo Kindervater /  Kathrin Piotrowski: 21-14 / 21-10

Endrunde

Weblinks 
 Denmark Super Series 2007

2007
BWF Super Series 2007